Saint Sixte est un hagionyme, porté par plusieurs saints des diverses Églises chrétiennes et catholiques. Les saints portant le nom « saint Sixte » ont donné lieu à plusieurs représentations artistiques.

Saints portant cet hagionyme 
 Sixte , le 7 pape de 115 à 125 (mort en 125) ; 
 Sixte II, le 24 pape de 257 à 258 (mort en 258) ; 
 Sixte III, le 44 pape de 432 à 440 (mort en 440) ;
 Sixte de Reims, un évêque de Reims du .

Voir aussi 
 
 

Sixte